Râ est un personnage de l'univers de fiction Stargate, apparu pour la première fois en 1994, dans le film Stargate, la porte des étoiles. C'est le Grand Maître Goa'uld Suprême : il domine tous les autres Grands Maîtres, sauf Anubis qui avait fait l'Ascension.

Rôle dans Stargate 
Râ fut le premier de son espèce, qui était en voie d'extinction, à parasiter un humain plutôt qu'un Unas. Ceci se produisit il y a plusieurs milliers d'années, lorsque les humains n'étaient encore qu'un peuple primitif, abandonné par les Anciens sur la Terre. Le potentiel intellectuel humain étant nettement supérieur à celui des Unas, Râ n'eut aucun mal à soumettre les autres Goa'ulds, qui l'imitèrent bientôt en parasitant eux aussi des humains. Les humains furent déportés en nombre de la Terre vers les autres mondes habitables de la galaxie, contrôlés par les Goa'ulds, afin d'être utilisés comme esclaves dans les mines de naquadah. Mais ils commencèrent aussi à les utiliser comme soldats : Râ et ses alliés créèrent ainsi la race des Jaffas, une variété d'humains génétiquement modifiés afin de porter les larves des Goa'ulds, qui leur confèrent ainsi une plus grande force physique.

Mais les humains de la Tau'ri (la Terre), plus précisément les Égyptiens, lassés d'être exploités finirent par se révolter contre leur dieu entre le III et le IV millénaire ; Râ fut contraint de quitter la Terre dans son immense Kéops

Il continua tout de même à régner sur la quasi-totalité de la Voie lactée, notamment sur la planète Abydos, où il fut anéanti avec sa suite (composée uniquement d'enfants), dans son vaisseau-mère par une bombe thermonucléaire tau'rie alors qu'il tentait de fuir la révolte du peuple d'Abydos initiée par les Tau'ris de la première mission de 1996, et en particulier par le colonel Jack O'Neil et le Dr Daniel Jackson, qui ont téléporté la bombe à bord de son vaisseau.

Le personnage de Râ étant antérieur à la série, on peut observer quelques différences entre la représentation classique des Goa'ulds dans la série et la mise en scène de Râ dans le film : il était désigné comme le dernier de son espèce alors qu'il est censé être entouré d'un vaste panthéon de Goa'uld; il ne ressemble pas à un serpent mais plutôt à la créature de Roswell sous sa forme naturelle, la possession consistant chez lui à revêtir l'enveloppe charnelle de l'hôte plutôt qu'à s'introduire dans son cerveau pour en prendre le contrôle. Il est aussi le seul Goa'uld à porter un masque de pharaon, fonctionnant sur le même système que les masques des gardes horus.

Notes et références 

Goa'uld

en:Goa'uld characters in Stargate#Ra
ka:გოა’ულდი (ვარსკვლავთკარიბჭე)#რა
sv:Lista över rollfigurer i Stargate#Ra